

Persone 
 Secondo Berruti (1767-1797), medico e patriota;
 Felice Berruti (1771-1797), avvocato e patriota, fratello di Secondo;
 Pietro Berruti (1840-1921), vescovo cattolico;
 Carlo Berruti (1881-1922), ferroviere e sindacalista;
 Francesco Berruti (n. 1925), calciatore;
 Livio Berruti (n. 1939), atleta;
Luciano Berruti (1943-2017), ciclista;
 Massimo Maria Berruti (1949-2018), manager e politico;
 Giulio Berruti (n. 1984), attore.

Pagine correlate 

 Beruti